Deák Dániel jogtudós, egyetemi tanár
Deák Dániel (1992) politológus